La Bagasse est un résidu de certaines productions végétales (canne à sucre, indigo, etc.).
 Bagasse est le nom donné en Guyane française à un arbre rencontré dans la région amazonienne.
 Une bagasse est, en ancien français, une prostituée.
 Un Bagasse est, en ancien français, le mentor des prostituées.